Bajlo ist der Familienname folgender Personen:
 Danijel Bajlo (* 1973), kroatischer Ruderer
 Josip Bajlo (* 1944), jugoslawischer Ruderer
 Romano Bajlo (* 1946), jugoslawischer Ruderer
 Šime Bajlo (* 1938), jugoslawischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bailo